

Geografia
 Matos Costa – comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina, parte della mesoregione dell'Oeste Catarinense
 Santana do Matos – comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Norte, parte della mesoregione del Central Potiguar

Persone
 Andre Matos, detto Peñe Teñe, (1971-2019) – cantante e pianista brasiliano
 Andreu Matos (1995) – calciatore andorrano
 Ángel Matos (1976) – taekwondoka cubano
 Bruno Oliveira de Matos (1990) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Cainan De Matos (1990) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Carlos Morales Matos (1957) – ex cestista e allenatore di pallacanestro portoricano
 Celso de Matos, noto anche solo come Celso (1947) – ex calciatore brasiliano naturalizzato portoghese, di ruolo centrocampista
 César de Matos (1902–...) – calciatore portoghese, di ruolo centrocampista
 Charles Rigon Matos, noto semplicemente come Charles (1996) — calciatore brasiliano
 Denis César de Matos, noto semplicemente come Denis (1987) – calciatore brasiliano di ruolo portiere
 Dyanfres Douglas Chagas Matos (1987) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Eduardo Matos Moctezuma (1940) – archeologo messicano
 Fábio Manuel Matos Santos (1988) – calciatore portoghese, di ruolo difensore
 Fernando Canesin Matos (1992) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Francisco Vieira de Matos, noto come Vieira Portuense (1765-1805) – pittore portoghese
 Franciscos de Matos Vieira, noto come Vieira Lusitano (1699-1783) – pittore, illustratore e incisore portoghese
 Geraldo Pereira de Matos Filho, detto Mazarópi (1953) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano, di ruolo portiere
 Gerardo Matos Rodríguez, noto anche con lo pseudonimo di Becho (1897-1948) – musicista, compositore e giornalista uruguaiano
 Gilson Matos Moreira (1961) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Gregório de Matos (1636-1696) – poeta e avvocato brasiliano
 Henrique Matos (1961) – pittore portoghese
 Huber Matos (1918-2014) – guerrigliero, rivoluzionario e attivista cubano
 Ian Matos, propr. Ian Carlos Gonçalves de Matos (1989-2021) – tuffatore brasiliano
 João Matos Moura Lourenço (1942) – ex calciatore portoghese, di ruolo attaccante.
 João Matos, propr. João Nuno Alves de Matos (1987) – giocatore di calcio a 5 portoghese
 José Gildásio Pereira de Matos, detto Gil Baiano (1966) – ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 José Joaquín Matos García, meglio noto come Matos (1995), calciatore spagnolo, di ruolo difensore
 Jussandro Pimenta Matos (1992) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Léo Matos, propr. Leonardo de Matos Cruz (1986) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore o centrocampista
 Luis Palés Matos (1898-1959) – scrittore e poeta portoricano
 Luís Norton de Matos (1953) – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore portoghese, di ruolo attaccante
 Luiz de Matos Luchesi, noto come Mussula (1938) – ex calciatore brasiliano, di ruolo portiere
 Manoel Resende de Matos Cabral, detto Nelinho (1950) – ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Marcos Guilherme de Almeida Santos Matos (1995) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Marin Matoš (1989) – calciatore croato
 Mauro Matos (1982) – calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Mayra Matos (1988) – modella portoricana
 Rafael Matos (1996) – tennista brasiliano
 Raimundo Jose da Cunha Matos o Mattos (1776-1839) – militare e storico brasiliano d'origine portoghese
 Ricardo Matos (2000) – calciatore portoghese
 Ryder Matos, propr. Ryder Matos Santos Pinto, noto semplicemente come Matos (1993) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Sebastián Matos (1984) – calciatore argentino
 Sténio Nivaldo Matos dos Santos, noto semplicemente come Sténio (1988) – calciatore capoverdiano, di ruolo centrocampista
 Vitor Eduardo da Silva Matos, noto semplicemente come Vitão (2000) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Yetur Gross-Matos (1998) – giocatore di football americano statunitense